De Serie A 1937/38 was het 37ste voetbalkampioenschap (Scudetto) in Italië en het negende seizoen van de Serie A. Ambrosiana-Inter werd kampioen.

Eindstand

Uitslagen 

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1937/38